Schlacht in der Champagne steht für folgende Schlachten des Ersten Weltkriegs:

 Winterschlacht in der Champagne (Februar/März 1915)
 Herbstschlacht in der Champagne (September bis November 1915)
 Schlacht in der Champagne (1918), auch Schlacht von Prosnes und Massiges am 15. bis 18. Juli 1918